Selon le contexte, Tokamak désigne :
 un tokamak, une chambre de confinement magnétique destinée à contrôler un plasma ;
 Tokamak, une bibliothèque logicielle pour la simulation physique ;
 Tokamak est un tome de la série de bande dessinée La Malédiction de Zener.